Der Kia Stinger ist ein als viertüriges Coupé vertriebener Personenkraftwagen der Oberen Mittelklasse des südkoreanischen Herstellers Kia Motors.

Geschichte 
Schon auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2011 zeigte Kia mit dem 291 kW (395 PS) starken Konzeptfahrzeug GT Concept einen ersten Ausblick auf ein mögliches viertüriges Coupé der Marke. Auf Grund positiver Resonanzen entwickelte der Hersteller das Fahrzeug weiter bis zur Serienreife. Dieses Serienfahrzeug debütierte auf der NAIAS in Detroit im Januar 2017 als Stinger (englisch, ) und kam in Europa am 21. Oktober 2017 zu Preisen ab 43.990 Euro in den Handel. Am 12. August 2020 präsentierte Kia eine optisch überarbeitete Version der Baureihe. Sie wird seit Oktober 2020 verkauft. Fortan ist nur noch das Topmodell verfügbar. 2023 soll die Produktion des Stinger ohne direktes Nachfolgemodell beendet werden. Aus diesem Anlass wurde im Dezember 2022 die auf 1000 Exemplare limitierte Tribute Edition präsentiert.

Das Design des Stinger entwickelten Peter Schreyer und Gregory Guillaume in Frankfurt am Main. An der Entwicklung beteiligt war auch Albert Biermann, vormals stellvertretender Entwicklungsleiter der BMW M GmbH; seit 2015 ist er Entwicklungsvorstand bei der Hyundai Motor Group, zu der Kia gehört.

Technische Daten 
Für die Limousine stehen zunächst zwei Ottomotoren und ein ausschließlich für Europa geplanter Dieselmotor zur Wahl. Den stärkeren der beiden Ottomotoren gibt es auch im G90 der Konzernmarke Genesis, den Dieselmotor verwendet Kia im Sorento. Serienmäßig wird die Limousine mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe angeboten. Mit dem Facelift 09/2018 erhielten die Modelle mit Ottomotor einen Ottopartikelfilter und eine darauf angepasste Software. Die Varianten mit Hinterradantrieb waren von Anfang an mit mechanischem Sperrdifferential an der Hinterachse ausgerüstet, ab dem Facelift gab es das auch in den Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Technisch basiert der Stinger auf dem Genesis G70. Von ihm übernimmt Kia unter anderem den längs eingebauten Frontmotor, den Hinterradantrieb und das Fahrwerk mit MacPherson-Federbeinen und Querlenkern vorn und Mehrlenkerachse hinten. Der auch erhältliche Allradantrieb kann bis zu 100 % der Antriebskräfte auf die Hinterräder geben.

 Werte in runden Klammern für Modelle mit optionalem Antrieb

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 3.695 Kia Stinger neu zugelassen worden. Mit 1.149 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 weitere Kia Stinger Infos

Einzelnachweise 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Kombilimousine